Chief of the Air Staff oder Chief of Air Staff steht für folgende Oberbefehlshabers der Luftstreitkräfte:

 Chief of the Air Staff (Vereinigtes Königreich)
 Chief of the Air Staff (Ghana)
 Chief of the Air Staff, früherer Name für Commander of the Royal Canadian Air Force
 Chief of the Air Staff, früherer Name für Chief of Air Force (Australien)
 Chief of the Air Staff, früherer Name für Chief of Air Force (Neuseeland)
 Chief of Air Staff (Indien)
 Chief of Air Staff (Pakistan)
 Chief of Air Staff (Bangladesch)

Siehe auch:
 Chief of Staff of the Air Force, Vereinigte Staaten